

Sigle 
 Game Designers' Workshop – casa editrice di wargame e giochi di ruolo
 Gresintex Dalmine Wavin – joint venture tra le società Sirci Gresintex S.p.A., Dalmine resine S.p.A. e Wavin

Codici 
 GDW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gladwin (Stati Uniti)